Gregoria Maxmiliána Habsburská (22. března 1581, Štýrský Hradec – 20. září 1597, Štýrský Hradec) byla rakouská arcivévodkyně pocházející ze štýrské linie habsburské dynastie.

Původ a mládí 
Byla osmým dítětem a pátou dcerou z patnácti dětí arcivévody Karla II. Štýrského a jeho ženy Marie Anny Bavorské, jež byla neteří svého muže. Sestra Anna se stala královnou Polska a Švédska a Konstancie královnou Polska. Starší bratr Ferdinand vládl jako císař Ferdinand II.

Narodila se s tělesnou deformací, hrbem na zádech. Ani obličej neměla hezký, byl zjizvený, nejspíše po neštovicích. I přes tyto nedostatky byla zasnoubena s bratrancem 2. stupně, španělským infantem Filipem. Jako šestnáctiletá však zemřela a na její místo nastoupila její mladší sestra Markéta, která se tak stala španělskou královnou.

Místem odpočinku Gregorie Maxmiliány se stal klášter Benediktů v Seckau.

Vývod předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Gregoria Maximiliána
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí ve Štýrském Hradci
Pohřbení v Rakousku
Narození 22. března
Narození v roce 1581
Úmrtí 20. září
Úmrtí v roce 1597
Ženy
Habsburkové v 16. století